Куйгенколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Куйгенколь — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Куйгенколь — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.